Kaštjelj je naseljeno mjesto entitetskom linijom podijeljeno između općina Šekovići, Republika Srpska i Kladanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Kaštjelj
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991. 
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981. 
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Srbi 
|510 (99,80%) 
|682 (99,41%)
|636 (99,68%)
|-
|Hrvati
|1 (0,19%)
|0
|0
|-
|Muslimani 
|0
|0
|0
|-
|Jugoslaveni
|0
|0
|0
|-
|ostali i nepoznato
|0
|4 (0,58%)
|2 (0,31%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|511|686|638'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj
Kladanj